XXXII чемпионат России по волейболу среди в мужской Суперлиге проходит с 30 сентября 2022 по май 2023 года с участием 15 российских команд и «Строителя» из Белоруссии.

Предварительный этап 
К 14 командам прошлого сезона добавился победитель высшей лиги «А» — новокуйбышевская «Нова», а также минский «Строитель», единственный раз игравший в Суперлиге в сезоне 2011/2012.

На предварительном этапе команды играют в два круга по разъездному календарю. Четыре сильнейших коллектива напрямую выйдут в 1/4 финала, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, станут участниками квалификационных матчей за выход в 1/4 финала. 

В матче 3-го тура «Динамо» (действующий чемпион России) и казанский «Зенит» (обладатель Кубка страны) разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советского волейболиста, тренера и функционера Юрия Чеснокова.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап

Плей-офф 
Серии матчей квалификационного раунда состоятся 28 и 31 марта (при необходимости с золотым сетом).

Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфиналы и финалы за 1-е и 3-е места — до трёх побед. Даты проведения матчей:
 1/4 финала — 4, 8 и, если понадобится, 11 апреля.
 1/2 финала за 1—4-е и 5—8-е места — 15—18, 21—24 и, если понадобится, 27 апреля.
 Матчи за 3-е и 5-е места — 2—4, 8 и, если понадобится, 10 и 14 мая.
 Финал — 1—3, 7 и, если понадобится, 9 и 13 мая.

Плей-аут 
Команды, занявшие на предварительном этапе 13—16-е места, 21—23 апреля и 5—7 мая сыграют в два круга на площадках 14-й и 13-й команд по итогам предварительного этапа с учётом результатов всех ранее сыгранных матчей. Команда, которая займёт 16-е место, 13, 14, 20 и, если потребуется, 21 и 24 мая сыграет переходные матчи до трёх побед с победителем высшей лиги «А».

Высшая лига «А» 
Команды высшей лиги «А» разделены на группы «Запад» имени Семёна Щербакова и «Восток» имени Владимира Гайлита. На предварительном этапе в период с 1 октября по 29 января команды сыграли в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. По четыре команды из групп вышли в финал за 1—8-е места, а остальные команды сыграют в финале за 9—16-е места.

Предварительный этап

Группа «Запад»

Группа «Восток»

Финальный этап 
Участники финалов за 1—8-е и 9—16-е места в период с 10 февраля по 9 апреля сыграют в 4 круга с теми командами, с которыми не встречались на предварительном этапе. В турнирную таблицу пойдут все результаты сезона между командами каждой из восьмёрок. 22, 23, 29 и, если понадобится, 30 апреля и 6 мая команды, занявшие 1—2-е и 3—4-е места, проведут между собой серии матчей до трёх побед по схеме 2—2—1.

За 1—8-е места

За 9—16-е места

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2022/2023

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2022 год в волейболе
2023 год в волейболе